Tenisový turnaj ATP Brasil Open 2011 se konal ve dnech 7. - 13. února v brazilském Costa do Sauípe venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Nicolás Almagro (vítěz)
  Albert Montañés (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (finále)
  Juan Ignacio Chela (semifinále)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Potito Starace (čtvrtfinále)
  Victor Hănescu (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Nicolás Almagro
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Juan Ignacio Chela
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Alexandr Dolgopolov
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Ricardo Mello
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Nicolás Almagro| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Alexandr Dolgopolov
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=63
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (vítězové)'  Daniele Bracciali /  Potito Starace (1. kolo)  Pablo Cuevas /  Eduardo Schwank (čtvrtfinále)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2011
ATP World Tour 2011